Rishøj kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Rishøj (Astrup Sogn) – en bebyggelse i Astrup Sogn
 Rishøj (Bislev Sogn) – et areal i Bislev Sogn
 Rishøj (Gudum Sogn) – et areal i Gudum Sogn
 Rishøj (Mariager Sogn) – et areal i Mariager Sogn
 Rishøj (Ormslev Sogn) – en bebyggelse i Ormslev Sogn
 Rishøj (Skærum Sogn) – et areal i Skærum Sogn
 Rishøj (Ulstrup Sogn) – en bebyggelse i Ulstrup Sogn
 Rishøj (Valsgård Sogn) – et areal i Valsgård Sogn

Andet
 Rishøj Boldklub – fodboldklub fra Køge.